9-й по счёту мемориал А. К. Рубинштейна состоялся в августе 1971 года в польском городе Поляница-Здруй.

В соревновании принимали участие 16 шахматистов, представлявших СССР, Венгрию, Югославию, Польшу, Чехословакию, Болгарию, Румынию, ФРГ и ГДР.

Победу в турнире разделили международные мастера Х. Пфлегер и Н. Спиридонов (в последнем туре Пфлегер сумел обыграть Спиридонова черными и догнать его в итоговой таблице). На пол-очка от них отстал Л. Эспиг, которому удалось рывком в середине турнира компенсировать последствия неудачного старта.

Турнир стал последним международным соревнованием в жизни гроссмейстера А. Н. Зайцева.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира на сайте 365Chess

Шахматные турниры
Шахматы в Польше
1971 год в шахматах
Август 1971 года
Спорт в Польше в 1971 году